Het tennistoernooi US Open werd in 1998 bij de vrouwen voor de 112e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis met 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1998